Пелеш () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Соходол.
 Пелеш () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Лазурі.